Marienburg se poate referi la următoarele:

o cetate în Hidesheim Marienburg (Hildesheim) (Germania)
o cetate de scaun a prințului de Hanovra ; Cetatea Marienburg (Hannover) (Germania)
un oraș în Prusia de vest, azi oraș în Polonia, Malbork.
o localitate în Țara Bârsei, România (azi Feldioara, Brașov)
o cetate în orașul Malbork (centrul de odinioară al Ordinului Teutonilor), Marienburg (teuton) (azi in Polonia)
un oraș în Surinam Marienburg (Surinam)
o mănăstire a călugărițelor augustine lângă Zell Marienburg (Mosel) (Germania)
un cartier în Köln Köln (Marienburg)
numele de odinioară al orașului lituan Alüksne

Toponime germane